Stevenia kan syfta på:

 Stevenia (djur) –  ett släkte av tvåvingar
 Stevenia (parasitflugor) –  ett släkte av tvåvingar
 Stevenia (växter) – ett släkte av växter